Stenkobben kan syfta på följande platser:

Åland 

 Stenkobben (Föglö, Åland),  (1 ha)
 Stenkobben (Föglö, Åland, vid Sandören),  (2 ha)

Se även
Stenkläppen
Stenkläpparna